Grecescu kan som auktorsförkortning betyda:

 Dimitrie Grecescu
 Dimitrie Demetrius Grecescu

Robotskapade auktorsförkortningar